Route nationale 31 (België)
Route nationale 31 (Colombia)
Route nationale 31 (Estland)
Route nationale 31 (India)
Route nationale 31 (Frankrijk)
Route nationale 31 (Luxemburg)
Route nationale 31 (Madagaskar)